Абанганы (от яванск. abang ‘красный’) — название социокультурной группы из числа жителей Центральной и Восточной Явы, у которых ислам сочетается с традиционными и индуистско-буддийскими верованиями. Абанганы не отрицают систему местных доисламских верований, которая в мусульманском праве называется адатом. 

Термин «абанганы»  впервые предложил в 1976 году американский антрополог Клиффорд Гирц .

Примечания

Ссылки 
 Abangan 

Ислам в Индонезии
Синкретические религии